Gang War – film statunitense del 1928 diretto da Bert Glennon
Gang War – film statunitense del 1940 diretto da Leo C. Popkin
Solo contro i gangster (Gang War) – film statunitense del 1958 diretto da Gene Fowler Jr.
Gang War – film britannico del 1962 diretto da Frank Marshall